La pared è una canzone del 2006 della cantautrice colombiana Shakira, da lei scritto e prodotto. È stata estratta come quarto singolo dal suo sesto album in studio, Fijación oral vol. 1 (2005).

Informazione sulla canzone 
La pared è principalmente conosciuta nella versione acustica, in cui il solo strumento utilizzato è il piano. Questa versione è inclusa come bonus track nell'album Fijación oral vol. 1, oltre ad essere stata eseguita dal vivo ai Latin Grammy Awards del 2006 e nell'Oral Fixation Tour. Il video musicale è composto da una esibizione live della canzone eseguita dalla cantante in tour, nella tappa a Città del Messico al Palacio de los Deportes; è stato co-diretto da Shakira e dall'artista visivo catalano Jaume de Laiguana.

Classifiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Singoli al numero uno in Spagna